Heiskasensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Heiskasensaari (ö i Kuopio), Norra Savolax, 
 Heiskasensaari (ö i Varkaus), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar